Brownie (bolo)
 Brownie (câmera)
 Brownie (folclore)